The Old Curiosity Shop er en britisk stumfilm fra 1914 af Thomas Bentley.

Medvirkende 
 Mai Deacon som Nell.
 Warwick Buckland som Trent.
 E. Felton som Quilp.
 Alma Taylor som Mrs. Quilp.
 Jamie Darling.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Stumfilm fra Storbritannien
Britiske film fra 1914
Dramafilm fra Storbritannien